Міддлсекс (округ, Коннектикут)
Міддлсекс (округ, Массачусетс)
Міддлсекс (округ, Нью-Джерсі)
Міддлсекс (округ, Вірджинія)